Ко́карев — русская фамилия. Известные носители:

 Кокарев, Александр Акимович (1909—1991) — советский государственный и партийный деятель.
 Кокарев, Денис Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Кокарев, Олег Иванович (род. 1963) — российский футболист, тренер.



См. также